MMY steht für:
 Flughafen Miyako (IATA-Code), Verkehrsflughafen auf der Insel Miyako in Japan, Präfektur Okinawa

mmy steht für:
 Migaama (ISO-639-3-Code), afroasiatische Sprache im Tschad

Abkürzung